Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1957 года проходил в бельгийском Варегеме.

Призёры 

1957
1957 год в велоспорте